Arthur Lake (1905–1987) war ein US-amerikanischer Schauspieler.

Des Weiteren ist Arthur Lake (engl. für „Arthursee“) ist der Name folgender Seen:

in Australien:
 Arthur Lake (Australien), in New South Wales

in Kanada:
 Arthur Lake (Athabasca County, Alberta)
 Arthur Lake (Lac Ste. Anne County, Alberta)
 Arthur Lake (Bulkley-Nechako, British Columbia)
 Arthur Lake (Cariboo, British Columbia)
 Arthur Lake (Columbia-Shuswap, British Columbia)
 Arthur Lake (Manitoba)
 Arthur Lake (Algoma District, Ontario)
 Arthur Lake (Cochrane District, Ontario)
 Arthur Lake (Parry Sound District, Ontario)
 Arthur Lake (Timiskaming District, Ontario)
 Arthur Lake (Division No. 14, Saskatchewan)
 Arthur Lake (Division No. 15, Saskatchewan)
 Arthur Lake (Division No. 18, Saskatchewan)

in den Vereinigten Staaten:
 Arthur Lake (Kalifornien)
 Arthur Lake (Minnesota)
 Arthur Lake (North Carolina)
 Arthur Lake (Tennessee)

Siehe auch:
 Arthurs Lake, See in Australien
 Arthur Lakes, britisch-amerikanischer Paläontologe
 Lake Arthur